

347001–347100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 347001 ||  || 7 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 347002 ||  || 9 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 347003 ||  || 9 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 347004 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 347005 ||  || 20 fev 2010 || Great Shefford || P. Birtwhistle || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 347006 ||  || 17 fev 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 347007 ||  || 18 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 347008 ||  || 18 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 347009 ||  || 19 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 347010 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 347011 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 347012 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 347013 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 347014 ||  || 22 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 347015 ||  || 18 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 347016 ||  || 16 fev 2010 || Haleakalā || Pan-STARRS || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 347017 ||  || 16 fev 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 347018 ||  || 19 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 347019 ||  || 4 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 347020 ||  || 7 mar 2010 || Taunus || S. Karge, E. Schwab || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 347021 ||  || 5 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 347022 ||  || 10 mar 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 347023 ||  || 29 abr 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 347024 ||  || 10 mar 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 347025 ||  || 12 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 347026 ||  || 6 mar 2010 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 347027 ||  || 13 mar 2010 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 347028 Važec ||  || 13 mar 2010 || LightBuckets || T. Vorobjov || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 347029 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 347030 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 347031 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 347032 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 347033 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 347034 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 347035 ||  || 20 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 347036 ||  || 14 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 347037 ||  || 15 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 347038 ||  || 7 mar 2010 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 347039 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 347040 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 347041 ||  || 15 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 347042 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 347043 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 347044 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 347045 ||  || 15 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 347046 ||  || 10 mar 2010 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 347047 ||  || 12 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 347048 ||  || 21 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 347049 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 347050 ||  || 15 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 347051 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 347052 ||  || 13 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 347053 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 347054 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 347055 ||  || 15 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 347056 ||  || 14 mar 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 347057 ||  || 21 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 347058 ||  || 15 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 347059 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 347060 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 347061 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 347062 ||  || 27 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 347063 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 347064 ||  || 20 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 347065 ||  || 16 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 347066 ||  || 17 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 347067 ||  || 18 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 347068 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 347069 ||  || 21 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 347070 ||  || 30 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 347071 ||  || 21 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 347072 ||  || 19 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 347073 ||  || 19 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 347074 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 347075 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 347076 ||  || 4 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 347077 ||  || 5 abr 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 347078 ||  || 4 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 347079 ||  || 20 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 347080 ||  || 8 abr 2010 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 347081 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 347082 ||  || 6 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 347083 ||  || 8 abr 2010 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 347084 ||  || 4 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 347085 ||  || 5 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 347086 ||  || 7 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 347087 ||  || 21 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 347088 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 347089 ||  || 10 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 347090 ||  || 11 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 347091 ||  || 14 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 347092 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 347093 ||  || 4 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 347094 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 347095 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 347096 ||  || 11 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 347097 ||  || 5 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#88F2FF
| 347098 ||  || 9 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=099 bgcolor=#88F2FF
| 347099 ||  || 22 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 347100 ||  || 25 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

347101–347200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 347101 ||  || 12 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 347102 ||  || 20 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 347103 ||  || 20 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 347104 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 347105 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 347106 ||  || 16 abr 2010 || Siding Spring || SSS || Pallas || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 347107 ||  || 8 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 347108 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 347109 ||  || 3 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 347110 ||  || 17 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 347111 ||  || 15 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 347112 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 347113 ||  || 8 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 347114 ||  || 17 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 347115 ||  || 11 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 347116 ||  || 12 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 347117 ||  || 4 mai 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 347118 ||  || 12 mai 2010 || Nogales || Tenagra II Obs. || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 347119 ||  || 4 mai 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 347120 ||  || 13 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 347121 ||  || 7 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 347122 ||  || 17 fev 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 347123 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 347124 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 347125 ||  || 9 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 347126 ||  || 12 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 347127 ||  || 11 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 347128 ||  || 13 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 347129 ||  || 14 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 347130 ||  || 17 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 347131 ||  || 24 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 347132 ||  || 6 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 347133 ||  || 10 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=134 bgcolor=#88F2FF
| 347134 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 347135 ||  || 3 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 347136 ||  || 20 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 347137 ||  || 22 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 347138 ||  || 22 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 347139 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 347140 ||  || 25 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 347141 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 347142 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 347143 ||  || 27 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 347144 ||  || 28 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 347145 ||  || 31 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 347146 ||  || 31 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 347147 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=148 bgcolor=#88F2FF
| 347148 ||  || 17 out 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=149 bgcolor=#FFDAB5
| 347149 ||  || 3 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 347150 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 347151 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 347152 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 347153 ||  || 18 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 347154 ||  || 2 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 347155 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 347156 ||  || 7 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 347157 ||  || 28 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 347158 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 347159 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 347160 ||  || 26 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 347161 ||  || 6 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 347162 ||  || 8 abr 1995 || Kitt Peak || T. J. Balonek || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 347163 ||  || 25 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 347164 ||  || 12 abr 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 347165 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 347166 ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 347167 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 347168 ||  || 12 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 347169 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 347170 ||  || 4 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 347171 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 347172 ||  || 27 ago 2008 || Hibiscus || N. Teamo || Mitidika || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 347173 ||  || 30 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 347174 ||  || 28 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 347175 ||  || 8 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 347176 ||  || 17 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 347177 ||  || 7 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 347178 ||  || 14 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 347179 ||  || 11 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 347180 ||  || 26 mar 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 347181 ||  || 24 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 347182 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 347183 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 347184 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 347185 ||  || 16 mai 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 347186 ||  || 29 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 347187 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 347188 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 347189 ||  || 24 mar 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 347190 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 347191 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 347192 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 347193 ||  || 8 set 2007 || Costitx || Mallorca Obs. || Brangane || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 347194 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 347195 ||  || 14 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 347196 ||  || 14 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 347197 ||  || 11 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 347198 ||  || 14 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 347199 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 347200 ||  || 19 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|}

347201–347300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 347201 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 347202 ||  || 5 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 347203 ||  || 21 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 347204 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 347205 ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 347206 ||  || 22 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 347207 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 347208 ||  || 23 jun 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 347209 ||  || 15 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 347210 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 347211 ||  || 3 abr 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 347212 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 347213 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 347214 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 347215 ||  || 6 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 347216 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 347217 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 347218 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 347219 ||  || 18 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 347220 ||  || 8 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 347221 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 347222 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 347223 ||  || 8 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 347224 ||  || 20 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 347225 ||  || 31 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 347226 ||  || 3 set 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 347227 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 347228 ||  || 26 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 347229 ||  || 28 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 347230 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 347231 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 347232 ||  || 5 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 347233 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 347234 ||  || 11 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 347235 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 347236 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 347237 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 347238 ||  || 4 mai 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 347239 ||  || 11 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 347240 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 347241 ||  || 29 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 347242 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 347243 ||  || 9 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 347244 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 347245 ||  || 31 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 347246 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 347247 ||  || 13 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 347248 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 347249 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 347250 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 347251 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 347252 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 347253 ||  || 3 jun 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 347254 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 347255 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 347256 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 347257 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 347258 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 347259 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 347260 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 347261 ||  || 8 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 347262 ||  || 10 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 347263 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 347264 ||  || 9 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 347265 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 347266 ||  || 13 jun 2004 || Saint-Sulpice || B. Christophe || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 347267 ||  || 27 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 347268 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 347269 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 347270 ||  || 2 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 347271 ||  || 12 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 347272 ||  || 6 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 347273 ||  || 9 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 347274 ||  || 6 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 347275 ||  || 17 mar 2004 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 347276 ||  || 3 dez 2005 || Mauna Kea || A. Boattini || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 347277 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 347278 ||  || 7 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 347279 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 347280 ||  || 7 nov 2005 || Mauna Kea || A. Boattini || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 347281 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 347282 ||  || 5 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 347283 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 347284 ||  || 24 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 347285 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 347286 ||  || 21 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 347287 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 347288 ||  || 13 dez 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 347289 ||  || 4 mai 2000 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 347290 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 347291 ||  || 3 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 347292 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 347293 ||  || 25 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 347294 ||  || 1 ago 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 347295 ||  || 8 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=296 bgcolor=#88F2FF
| 347296 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 347297 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 347298 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#88F2FF
| 347299 ||  || 1 jun 2011 || ESA OGS || ESA OGS || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 347300 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

347301–347400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 347301 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#E3E3E3
| 347302 ||  || 21 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 347303 ||  || 3 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 347304 ||  || 20 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 347305 ||  || 4 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 347306 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 347307 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 347308 ||  || 17 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 347309 ||  || 20 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 347310 ||  || 5 jul 2005 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 347311 ||  || 4 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 347312 ||  || 21 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=313 bgcolor=#88F2FF
| 347313 ||  || 1 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=314 bgcolor=#88F2FF
| 347314 ||  || 5 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#88F2FF
| 347315 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 347316 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 347317 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=318 bgcolor=#88F2FF
| 347318 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 347319 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 347320 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 347321 ||  || 12 out 2006 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 347322 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 347323 ||  || 12 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 347324 ||  || 28 jan 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 347325 ||  || 12 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 347326 ||  || 17 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 347327 ||  || 14 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 347328 ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 347329 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=330 bgcolor=#88F2FF
| 347330 ||  || 18 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 347331 ||  || 11 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 347332 ||  || 28 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 347333 ||  || 13 nov 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 347334 ||  || 23 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 347335 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 347336 ||  || 18 ago 2007 || XuYi || PMO NEO || Brangane || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 347337 ||  || 9 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 347338 ||  || 20 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 347339 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 347340 ||  || 20 set 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 347341 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 347342 ||  || 17 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 347343 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 347344 ||  || 19 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 347345 ||  || 2 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 347346 ||  || 22 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 347347 ||  || 29 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 347348 ||  || 5 set 2007 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 347349 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 347350 ||  || 31 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 347351 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 347352 ||  || 21 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 347353 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 347354 ||  || 9 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 347355 ||  || 16 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 347356 ||  || 7 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 347357 ||  || 21 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 347358 ||  || 1 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 347359 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 347360 ||  || 24 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 347361 ||  || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 347362 ||  || 9 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 347363 ||  || 15 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 347364 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 347365 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 347366 ||  || 26 jul 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 347367 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 347368 ||  || 16 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 347369 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 347370 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 347371 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 347372 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 347373 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 347374 ||  || 14 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#FFDAB5
| 347375 ||  || 3 out 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 347376 ||  || 9 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 347377 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 347378 ||  || 15 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 347379 ||  || 29 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 347380 ||  || 26 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 347381 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 347382 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 347383 ||  || 8 jan 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || Eos || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 347384 ||  || 29 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 347385 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 347386 ||  || 29 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 347387 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 347388 ||  || 4 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 347389 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 347390 ||  || 24 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 347391 ||  || 29 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 347392 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 347393 ||  || 26 fev 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 347394 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 347395 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 347396 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 347397 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 347398 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 347399 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 347400 ||  || 14 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|}

347401–347500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 347401 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 347402 ||  || 25 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 347403 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 347404 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 347405 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 347406 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=407 bgcolor=#88F2FF
| 347407 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 347408 ||  || 1 jun 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 347409 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 347410 ||  || 2 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 347411 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 347412 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 347413 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 347414 ||  || 27 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 347415 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Maria || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 347416 ||  || 24 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 347417 ||  || 19 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 347418 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 347419 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 347420 ||  || 12 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 347421 ||  || 27 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 347422 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 347423 ||  || 2 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 347424 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 347425 ||  || 19 set 1998 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 347426 ||  || 14 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 347427 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 347428 ||  || 7 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 347429 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 347430 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 347431 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 347432 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 347433 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 347434 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 347435 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 347436 ||  || 21 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 347437 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 347438 ||  || 7 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 347439 ||  || 23 mar 2006 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 347440 ||  || 28 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 347441 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 347442 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 347443 ||  || 20 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 347444 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 347445 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=446 bgcolor=#88F2FF
| 347446 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 347447 ||  || 10 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 347448 ||  || 5 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#BDFFBD
| 347449 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 347450 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 347451 ||  || 19 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=452 bgcolor=#88F2FF
| 347452 ||  || 9 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 347453 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 347454 ||  || 8 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=455 bgcolor=#88F2FF
| 347455 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 347456 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 347457 ||  || 11 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 347458 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 347459 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 347460 ||  || 15 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 347461 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 347462 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 347463 ||  || 19 ago 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 347464 ||  || 27 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 347465 ||  || 18 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 347466 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 347467 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 347468 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 347469 ||  || 23 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 347470 ||  || 18 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 347471 ||  || 2 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 347472 ||  || 1 dez 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 347473 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 347474 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 347475 ||  || 16 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 347476 ||  || 7 ago 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 347477 ||  || 30 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 347478 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 347479 ||  || 23 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 347480 ||  || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 347481 ||  || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 347482 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 347483 ||  || 15 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 347484 ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 347485 ||  || 28 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 347486 ||  || 26 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 347487 ||  || 29 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 347488 ||  || 25 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 347489 ||  || 15 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 347490 ||  || 1 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 347491 ||  || 16 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 347492 ||  || 15 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 347493 ||  || 3 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 347494 ||  || 11 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 347495 ||  || 20 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 347496 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 347497 ||  || 21 ago 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 347498 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FFDAB5
| 347499 ||  || 19 set 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 347500 ||  || 24 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

347501–347600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 347501 ||  || 25 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 347502 ||  || 16 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 347503 ||  || 15 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 347504 ||  || 15 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=505 bgcolor=#FFDAB5
| 347505 ||  || 11 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 347506 ||  || 12 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 347507 ||  || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 347508 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#FFDAB5
| 347509 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 347510 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 347511 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 347512 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 347513 ||  || 4 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=514 bgcolor=#FFDAB5
| 347514 ||  || 29 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 347515 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 347516 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 347517 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 347518 ||  || 7 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 347519 ||  || 1 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 347520 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 347521 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 347522 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 347523 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 347524 ||  || 14 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 347525 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 347526 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 347527 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 347528 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 347529 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 347530 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 347531 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 347532 ||  || 28 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 347533 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 347534 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 347535 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 347536 ||  || 8 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 347537 ||  || 31 dez 1999 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti || — || 
|-id=538 bgcolor=#FFDAB5
| 347538 ||  || 2 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 347539 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 347540 ||  || 15 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 347541 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#FFDAB5
| 347542 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#FFDAB5
| 347543 ||  || 29 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 347544 ||  || 3 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 347545 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 347546 ||  || 11 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 347547 ||  || 24 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=548 bgcolor=#FFDAB5
| 347548 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 347549 ||  || 22 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 347550 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 347551 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 347552 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 347553 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 347554 ||  || 29 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 347555 ||  || 22 set 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 347556 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 347557 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#FFDAB5
| 347558 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 347559 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 347560 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 347561 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 347562 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 347563 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 347564 ||  || 26 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 347565 ||  || 1 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 347566 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#FFDAB5
| 347567 ||  || 25 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 347568 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 347569 ||  || 19 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 347570 ||  || 5 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 347571 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 347572 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 347573 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 347574 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 347575 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 347576 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 347577 ||  || 15 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#88F2FF
| 347578 ||  || 22 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 347579 ||  || 16 jan 2001 || Bohyunsan || Bohyunsan Obs. || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 347580 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 347581 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 347582 ||  || 3 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 347583 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#FFDAB5
| 347584 ||  || 15 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 347585 ||  || 27 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 347586 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 347587 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 347588 ||  || 24 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 347589 ||  || 15 abr 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 347590 ||  || 13 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 347591 ||  || 16 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 347592 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=593 bgcolor=#FFDAB5
| 347593 ||  || 10 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 347594 ||  || 14 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 347595 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 347596 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 347597 ||  || 21 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 347598 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 347599 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 347600 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

347601–347700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 347601 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 347602 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 347603 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 347604 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 347605 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 347606 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 347607 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 347608 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 347609 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 347610 ||  || 12 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 347611 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 347612 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 347613 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 347614 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 347615 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 347616 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 347617 ||  || 5 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 347618 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 347619 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 347620 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 347621 ||  || 20 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=622 bgcolor=#FFDAB5
| 347622 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 347623 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 347624 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 347625 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 347626 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 347627 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 347628 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 347629 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 347630 ||  || 22 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Mitidika || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 347631 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 347632 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 347633 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#FFD5EA
| 347634 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#FFDAB5
| 347635 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 347636 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 347637 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 347638 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 347639 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 347640 ||  || 10 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 347641 ||  || 7 out 2001 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 347642 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#E3E3E3
| 347643 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 347644 ||  || 14 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 347645 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 347646 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 347647 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 347648 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 347649 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 347650 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 347651 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 347652 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 347653 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 347654 ||  || 8 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 347655 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 347656 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 347657 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 347658 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 347659 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 347660 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 347661 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 347662 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 347663 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 347664 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 347665 ||  || 14 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 347666 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 347667 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 347668 ||  || 14 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 347669 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 347670 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 347671 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 347672 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 347673 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 347674 ||  || 17 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 347675 ||  || 22 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 347676 ||  || 19 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 347677 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 347678 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 347679 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 347680 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 347681 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 347682 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 347683 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || Chloris || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 347684 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 347685 ||  || 20 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 347686 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 347687 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 347688 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 347689 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 347690 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 347691 ||  || 11 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 347692 ||  || 13 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 347693 ||  || 9 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 347694 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 347695 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 347696 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 347697 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 347698 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 347699 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 347700 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

347701–347800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 347701 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 347702 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 347703 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 347704 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 347705 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 347706 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 347707 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 347708 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 347709 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 347710 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 347711 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 347712 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 347713 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 347714 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 347715 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 347716 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 347717 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 347718 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 347719 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 347720 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 347721 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 347722 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 347723 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 347724 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 347725 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 347726 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 347727 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 347728 ||  || 10 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 347729 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 347730 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 347731 ||  || 23 dez 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 347732 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 347733 ||  || 17 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 347734 ||  || 19 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 347735 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 347736 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 347737 ||  || 10 jan 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || Mitidika || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 347738 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 347739 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 347740 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 347741 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 347742 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 347743 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 347744 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 347745 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 347746 ||  || 6 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 347747 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 347748 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 347749 ||  || 15 jan 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 347750 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 347751 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 347752 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 347753 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 347754 ||  || 5 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 347755 ||  || 6 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 347756 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 347757 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 347758 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 347759 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 347760 ||  || 20 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 347761 ||  || 5 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 347762 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 347763 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 347764 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 347765 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 347766 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 347767 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 347768 ||  || 15 fev 2002 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 347769 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 347770 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 347771 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 347772 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 347773 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 347774 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 347775 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 347776 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 347777 ||  || 13 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 347778 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 347779 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 347780 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 347781 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 347782 ||  || 9 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 347783 ||  || 9 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 347784 ||  || 21 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 347785 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 347786 ||  || 6 mar 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 347787 ||  || 6 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 347788 ||  || 15 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 347789 ||  || 15 mar 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 347790 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 347791 ||  || 4 abr 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 347792 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 347793 ||  || 10 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 347794 ||  || 9 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 347795 ||  || 9 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 347796 ||  || 9 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 347797 ||  || 9 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 347798 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 347799 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 347800 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

347801–347900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 347801 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 347802 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#FFDAB5
| 347803 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 347804 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 347805 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 347806 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 347807 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 347808 ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 347809 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 347810 ||  || 10 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 347811 ||  || 13 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=812 bgcolor=#FFDAB5
| 347812 ||  || 25 jun 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=813 bgcolor=#FFD5EA
| 347813 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 347814 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 347815 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 347816 ||  || 9 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 347817 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 347818 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 347819 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 347820 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 347821 ||  || 30 jul 2002 || Haleakala || S. F. Hönig || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 347822 ||  || 17 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 347823 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 347824 ||  || 31 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 347825 ||  || 3 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 347826 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 347827 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 347828 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 347829 ||  || 6 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 347830 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 347831 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 347832 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 347833 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 347834 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Charis || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 347835 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 347836 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 347837 ||  || 13 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 347838 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 347839 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 347840 ||  || 7 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 347841 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 347842 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 347843 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 347844 ||  || 28 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 347845 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 347846 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 347847 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 347848 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 347849 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 347850 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 347851 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 347852 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 347853 ||  || 23 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 347854 ||  || 8 out 2007 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 347855 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 347856 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 347857 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 347858 ||  || 8 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 347859 ||  || 12 set 2002 || Essen || Walter Hohmann Obs. || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 347860 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=861 bgcolor=#FFDAB5
| 347861 ||  || 12 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 347862 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 347863 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 347864 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 347865 ||  || 11 set 2002 || Palomar || M. White, M. Collins || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 347866 ||  || 15 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 347867 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 347868 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 347869 ||  || 1 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 347870 ||  || 1 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 347871 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 347872 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 347873 ||  || 17 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 347874 ||  || 17 set 2002 || Anderson Mesa || NEAT || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 347875 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 347876 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 347877 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 347878 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=879 bgcolor=#FFDAB5
| 347879 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 347880 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 347881 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 347882 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 347883 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 347884 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 347885 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 347886 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=887 bgcolor=#FFDAB5
| 347887 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 347888 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 347889 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 347890 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 347891 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 347892 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 347893 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 347894 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 347895 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 347896 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 347897 ||  || 6 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 347898 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 347899 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=900 bgcolor=#FFDAB5
| 347900 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

347901–348000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 347901 ||  || 4 nov 2002 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 347902 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 347903 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 347904 ||  || 15 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 347905 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 347906 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 347907 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 347908 ||  || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 347909 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#FFDAB5
| 347910 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 347911 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 347912 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 347913 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 347914 ||  || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 347915 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 347916 ||  || 28 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 347917 ||  || 28 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 347918 ||  || 27 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 347919 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 347920 ||  || 24 jan 2003 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 347921 ||  || 31 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 347922 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 347923 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 347924 ||  || 9 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 347925 ||  || 28 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 347926 ||  || 7 fev 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 347927 ||  || 26 fev 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 347928 ||  || 3 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 347929 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 347930 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 347931 ||  || 8 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 347932 ||  || 25 mar 2003 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 347933 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 347934 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 347935 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 347936 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 347937 ||  || 28 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 347938 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 347939 ||  || 30 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 347940 Jorgezuluaga ||  || 30 mar 2003 || Mérida || I. R. Ferrín, C. Leal || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 347941 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 347942 ||  || 3 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#88F2FF
| 347943 ||  || 9 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 347944 ||  || 25 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 347945 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 347946 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 347947 ||  || 1 jun 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 347948 ||  || 26 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 347949 ||  || 23 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 347950 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 347951 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 347952 ||  || 2 ago 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 347953 ||  || 18 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 347954 ||  || 21 ago 2003 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 347955 ||  || 25 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 347956 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 347957 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 347958 ||  || 26 ago 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 347959 ||  || 28 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 347960 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FFDAB5
| 347961 ||  || 29 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 347962 ||  || 3 set 2003 || Essen || Walter Hohmann Obs. || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 347963 ||  || 4 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 347964 ||  || 5 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 347965 ||  || 1 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 347966 ||  || 15 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 347967 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 347968 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 347969 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 347970 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 347971 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 347972 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 347973 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 347974 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 347975 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 347976 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 347977 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 347978 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 347979 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 347980 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 347981 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 347982 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 347983 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 347984 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 347985 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 347986 ||  || 16 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 347987 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 347988 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 347989 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 347990 ||  || 19 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 347991 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 347992 ||  || 16 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 347993 ||  || 20 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 347994 ||  || 20 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 347995 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 347996 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 347997 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 347998 ||  || 24 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 347999 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 348000 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (345001)–(350000) (IAU Minor Planet Center)

347